Artigas puede referirse a:

Personalidades 

 Francesc Santacruz Artigas (1665-1721), escultor español del barroco catalán.
 Juan Antonio de Artigas, capitán español, abuelo de José Gervasio Artigas.
 José Gervasio Artigas (1764-1850), militar y estadista rioplatense, máximo prócer uruguayo.
 Manuel Francisco Artigas (1769-1822), hermano de José Gervasio Artigas, héroe de la batalla de Las Piedras.
 Manuel Artigas (1774-1811), militar de la independencia uruguaya, primo de José Gervasio Artigas.
 Andresito Guazurarí y Artigas (1792-1821), militar guaraní argentino, ahijado de José Gervasio Artigas.
 Francisco B. Artigas (1884-1961), militar mexicano que participó en la Revolución mexicana.
 Josep Llorens i Artigas (1892-1980), crítico de arte y ceramista español.
 Santiago Artigas (1881-1931), actor español.
 Salvador Artigas (1913-1997), futbolista y entrenador profesional español.
 João Batista Vilanova Artigas (1915-1985), arquitecto brasileño cuya obra está ligada al movimiento arquitectónico conocido como Escuela paulista.
 Josep Artigas (1919-1992), publicista español de la posguerra.
 Mariano Artigas (1938-2006), profesor, filósofo y sacerdote español.
 Jorge Artigas (1975-), futbolista argentino.

Lugares 

 Artigas, departamento de Uruguay.
 Artigas, ciudad capital de dicho departamento.
 Artigas o Artiga, barrio de la ciudad de Bermeo (España).
 Artigas de Bujana, antiguo nombre del barrio de Buya, en la ciudad de Bilbao (España).
 Base Científica Antártica Artigas, base científica uruguaya en la Antártida.
 Capitán Juan A. Artigas, nombre con que se conoció a la localidad uruguaya actualmente llamada Barros Blancos.
 Fortaleza General Artigas, fuerte ubicado en la cima del Cerro de Montevideo, popularmente conocido como Fortaleza del Cerro.
 General Artigas, distrito del departamento Itapúa (en Paraguay), antes conocido como Cangó y Bobí.
 Rincón de Artigas, territorio disputado entre Brasil y Uruguay.
 Barrio General Artigas, barrio en la ciudad argentina de Córdoba.
 Urbanización Artigas, barrio en la ciudad de Caracas (Venezuela).
 plaza Artigas, varias plazas en Argentina, Uruguay y Venezuela.

Artigas como nombre 
 Artigas Barrios (n. 1937-2022), político uruguayo.

Medios de transporte 
 Bulevar Artigas, importante arteria vial de la ciudad de Montevideo, Uruguay.
 Rambla Artigas, avenida costanera de la ciudad de Punta del Este, Uruguay.
 Artigas, estación del metrobús en la ciudad de Buenos Aires (Argentina).
 Artigas, estación del Metro de Caracas (en Venezuela), ubicada en la urbanización Artigas
 Estación General Artigas, estación ferroviaria en Montevideo.
 Puente General Artigas, puente sobre el río Uruguay que une Argentina y Uruguay.
 Ruta nacional n.º 3 General José Gervasio Artigas, carretera en Uruguay.
 Ruta nacional 14 José Gervasio Artigas, carretera en Argentina.
 Avenida Artigas (Asunción), concurrida avenida de Asunción (Paraguay).

Conceptos relacionados 
 Instituto de Profesores Artigas, instituto de nivel terciario, destinado a la formación de docentes para la enseñanza secundaria, en Montevideo (Uruguay).
 Bandera de Artigas, bandera diseñada por José Gervasio Artigas con el objetivo de ser el emblema de la Liga Federal.
 Copa Artigas, nombre que se le dio a la Liguilla Pre-Libertadores de América (torneo uruguayo de fútbol clasificatorio para copas internacionales).
 Artigas Sportivo Club, club de fútbol en la ciudad de Melo (Uruguay).
 Artigas en la Ciudadela (1884), óleo del pintor uruguayo Juan Manuel Blanes (1830-1901).
 José Artigas, álbum del músico uruguayo Aníbal Sampayo (1926-2007).

Epónimos de José Artigas
Nombres de buques de guerra de Uruguay